San Bartolomé – gmina na wyspie Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie, prowincja Las Palmas)
 San Bartolomé de Pinares – miasto w hiszpańskiej prowincji Ávila
 San Bartolomé de Tirajana – miasto na wyspie Gran Canaria (Wyspy Kanaryjskie, prowincja Las Palmas)
 San Bartolomé Jocotenango – miasto w Gwatemali, w departamencie El Quiché